Eisenach bezeichnet:

 Eisenach, eine Stadt im Wartburgkreis in Thüringen
 ehemaligen Kreis Eisenach mit Sitz in der Stadt Eisenach
 ehemaligen Landkreis Eisenach mit Sitz in der Stadt Eisenach
 Eisenach (Eifel), einen Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 (10774) Eisenach, ein Hauptgürtelasteroid

Eisenach ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Eisenach (* 1984), deutscher Theaterregisseur und Autor
 Carl Hugo Müller-Eisenach (1868–1935), auch: Carl Hugo Müller und Hugo Müller-Eisenach sowie Carl Hugo Eisenach oder Carl Müller-Eisenach, deutscher Komponist und Organist in Eisenach
 Heinrich Eisenach (1814–1891), deutscher Botaniker und Zoologe
 Paul Eisenach (* 1986), deutscher Filmkomponist

Siehe auch:

 Sachsen-Weimar-Eisenach